Desa Krinjing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Krinjing (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,12), Jawa Tengah, 
 Desa Krinjing (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 109,87), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar